Недото́рканий — той, якого ніхто не торкався, не чіпав тощо; перен. непорочний, чистий, цнотливий.

Недото́ркані (парії) — варна традиційного індійського суспільства.

Фільми, телесеріали 

 Недоторканні (фільм, 1987)
 Недоторканні (фільм, 2011)
 Недоторкані (телесеріал)

Див. також 
 Недоторканність (значення)

Примітки